Orden der akademischen Palmen steht für:

 eine staatliche Auszeichnung Frankreichs, siehe Ordre des Palmes Académiques
 eine staatliche Auszeichnung Burkina Fasos, siehe Orden der akademischen Palmen (Burkina Faso)
 eine staatliche Auszeichnung Nigers, siehe Orden der akademischen Palmen (Niger)
 eine staatliche Auszeichnung Senegals, siehe Orden der akademischen Palmen (Senegal)
 eine staatliche Auszeichnung der Zentralafrikanischen Republik, siehe Orden der akademischen Palmen (Zentralafrikanische Republik)